El Zanate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Zanate, Oaxaca, ort, Santos Reyes Nopala, 
 El Zanate, Guerrero, ort, Tecoanapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar